Anthony Ashley-Cooper est un nom porté par onze comtes de Shaftesbury :

 Anthony Ashley-Cooper (1621 – 1683) — Homme politique  ;
 Anthony Ashley-Cooper (1652 – 1699) ;
 Anthony Ashley-Cooper (1671 – 1713) — Philosophe britannique  ;
 Anthony Ashley-Cooper (1711 – 1771) ;
 Anthony Ashley-Cooper (1761 – 1811) ;
 Anthony Ashley-Cooper (1801 – 1885) - Célèbre philanthrope  ;
 Anthony Ashley-Cooper (1831 – 1886) ;
 Anthony Ashley-Cooper (1869 – 1961) ;
 Anthony Ashley-Cooper (1938 – 2004);
 Anthony Nils Christian Ashley-Cooper (1977 – 2005);
 Nicholas Ashley-Cooper, né en 1979.

Homonymie dynastique